Такмичење у трчању на 60 метара у мушкој конкуренцији на 33. Европском првенству у дворани 2015. у Прагу одржано је 7. и 8. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. није бранио Жими Вико из Француске

Земље учеснице 
Учествовало је 37 такмичара из 25 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 60 метара у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1.|| Џејмс Дасаолу || rowspan="3" |  || 6,52 || 29. јануар || 5. СРЛ  
|-
| 2.|| Чиџинду Уџа || 6,53 || 1. фебруар || 9. СРЛ 
|-
| 3.|| Ричард Килти || 6,54 || 17. фебруар || 12. СРЛ   
|-
| 4.|| Кристијан Блум ||  ||6,56 || 7. фебруар || 17. СРЛ 
|-
| 5.|| Кристоф Леметр ||  ||6,57 || 31. јануар || 19. СРЛ  
|-
| 6.|| Лукас Јакубчик || rowspan="2" |  || 6,58 || 21. фебруар || 25. СРЛ 
|-
| 7.|| Јулијан Ројс || 6,60 ||  7. фебруар || 29. СРЛ
|-
| 8.|| Шон Сафо-Антви  ||  || rowspan="3" | 6,61 || 3. фебруар || rowspan="3" | 36. СРЛ
|-
| 8.|| Џејсума Сајди Ндура ||  || 7. фебруар
|-
| 8.|| Каталин Кампеану ||  || 14. фебруар
|}
<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2015.</small>

 Сатница 

 Квалификациона норма 

 Освајачи медаља 

 Резултати 

 Квалификације 
У полуфинале пласирали су се по 4 првопласирана из свих 5 квалификационих група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља Полуфинале 
У финале пласирали су по 2 првопласирана из 3 полуфиналне групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв''').

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Трка на 60 метара на Европском првенству у атлетици у дворани